Schlottmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schlottmann (1901–1967), deutscher Sänger (Bass)
 Claudia Schlottmann (* 1962), deutsche Betriebswirtin und Politikerin
 Dirk Schlottmann (* 1968), deutscher Ethnologe und Fotograf
 Johannes Schlottmann (1726–1795), deutscher Orgelbauer
 Konstantin Schlottmann (1819–1887), deutscher evangelischer Theologe
 Louis Schlottmann (1826–1905), deutscher Komponist und Musiker
 Norbert Schlottmann (1930–2004), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Sabrina Schlottmann (* 1982), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Schlotmann